De 3. Hrvatska Nogometna Liga is de derde hoogste voetbalcompetitie in Kroatië. De competitie bestaat uit 81 teams die zijn verdeeld in vijf divisies. De kampioenen van alle divisies en de meeste runner-up's 
promoveren naar de 2. Hrvatska Nogometna Liga. De clubs die als laatste zijn geëindigd degraderen naar de amateurs.

Externe links 
 3. HNL Oost op de website van Kroatische voetbalbond
 3. HNL Zuid op de website van Kroatische voetbalbond
 3. HNL West op de website van Kroatische voetbalbond

Kroatische voetbalcompetitie